Germania Breslau ist die Kurzbezeichnung für

den Fußballverein Sport-Club Germania 1904
die Alte Breslauer Burschenschaft der Raczeks